Greenville är en regionhuvudort i Liberia.   Den ligger i regionen Sinoe County, i den södra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Monrovia. Greenville ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Greenville är mycket platt. Havet är nära Greenville åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Gbasnme Creek,  meter över havet,  km öster om Greenville.  Det finns inga andra samhällen i närheten. I omgivningarna runt Greenville växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sinoe County